Фёдор Панков:
 Панков, Фёдор Иванович (1889—1937) — русский советский художник, педагог.
 Панков, Фёдор Ильич (1914—1995) — полный кавалер ордена Славы.